Die Liste der Kulturgüter in Rapperswil-Jona enthält alle Objekte in der Gemeinde Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten unter Schutz stehen.

Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten (Stand: 13. Oktober 2021).

Kulturgüter

Übrige Baudenkmäler 

Legende: Siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung. Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Inventar- oder Gebäudenummer in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde verwendet.

Literatur  
 Bernhard Anderes  (Bearb.): Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen. Band 4. Der Seebezirk (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz; Bd. 53). Birkhäuser, Basel 1966.
 Werner Kuster: Jona, in: Daniel Studer (Hrsg.): Kunst- und Kulturführer Kanton St. Gallen. Thorbecke, Ostfildern 2005, ISBN 3-7995-0153-3, S. 195–204.
 Werner Kuster: Rapperswil, in: Daniel Studer (Hrsg.): Kunst- und Kulturführer Kanton St. Gallen. Thorbecke, Ostfildern 2005, ISBN 3-7995-0153-3, S. 283–298.

Weblinks

Einzelnachweise 

RapperswilJona
!Kulturguter